Tundra puede hacer referencia a:

 La tundra, bioma que se caracteriza por su subsuelo helado y por la falta de vegetación arbórea.
 La tundra de las penínsulas de Yamal y Guida, ecorregión de la ecozona paleártica, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que se extiende por el norte de Siberia Occidental, en Rusia.
 La tundra de Rusia noroccidental y Nueva Zembla, ecorregión de la ecozona paleártica, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, situada en el noroeste de Rusia.
 El bosque montano y tundra de los Urales, ecorregión de la ecozona paleártica, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que se extiende por los montes Urales.

Además, puede referirse a:
 Suns of the Tundra, banda musical de metal progresivo.